Чу́шка может означать:
 ЗРП-2 «Тропа» в ВС РФ имеет неофициальные прозвища «Чушка» и «Змей Горыныч».
 Чушка (металлургия) — то же, что и слиток (металла).
 Чушка (коса) — коса в Керченском проливе.
 Чушка (посёлок) — поселок на косе Чушка.
 Чехлы, в которые вставляют пистолеты, прикрепляемые к седлу (кобура).
 Палка для игры в городки.
 Свинья, поросёнок.

См. также 
 Чуня